Gateway ("entrada", "portão", em inglês) pode referir-se a:

 Gateway ou porta de ligação, em informática, é uma máquina intermediária geralmente destinada a interligar redes, separar domínios de colisão, ou mesmo traduzir protocolos

Empresas 
 Gateway (consórcio), um consorcio empresarial português-estadunidense

Localidades
Gateway (Alasca)
Gateway (Arkansas)
Gateway (Flórida)

Gateway
Desambiguações de topônimos